Loba puede referirse a:
Loba, hembra del lobo (Canis lupus);
Loba, un juego de naipes;
Loba, una prenda de vestir;
Loba, un brazo fluvial del rio Magdalena
Loba, un álbum de Shakira o a
Loba, una canción de Shakira.

Además puede referirse a:
Luperca, la loba que salvó a Rómulo y Remo según la mitología.

Divisiones administrativas

Colombia 

 Loba, una subregión de Bolívar, Colombia.
 Barranco de Loba, municipio de departamento de Bolívar.
 Hatillo de Loba, municipio de departamento de Bolívar.
 San Francisco de Loba, corregimiento de Cicuco, Bolívar.
 San Martin de Loba, municipio de departamento de Bolívar
 La Lobata, corregimiento del distrito de Mompox.

Personas
Aca Larentia, cortesana conocida como 'la loba' en la leyenda de la fundación de Roma; esposa de Faustulus, que encuentra los bebés Rómulo y Remo siendo amamantados por la loba en la cueva de Luperca.
Isabel de Francia, esposa de Eduardo II popularmente conocida como 'la loba'.
Margarita de Anjou, esposa de Enrique VI, llamada la "Loba de Francia pero peor" en el libro de Shakespeare Enrique VI.
Anna Magnani, "La loba del delta de los blues".